

Toponymes

Ems, fleuve d'Allemagne.
 Ems-Oriental, Ems-Supérieur, anciens départements français, de 1811 à 1814.
 Bad Ems, ville thermale dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne).
 Dépêche d'Ems, télégramme de Bismarck (1870).

Ems, délimitation administrative de la République Batave de 1798 à 1801.
 Ems-Occidental, ancien département français, de 1811 à 1814.

Domat/Ems, commune suisse du canton des Grisons.

Entreprise 
  Ems-Chemie, société suisse active dans le secteur de la chimie ;

Sigles 

EMS peut faire référence à :
 l'Eurométropole de Strasbourg, ancienne Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ;
 les Ecoles militaires de Saumur ;
 l'École militaire de Strasbourg, une ancienne école militaire française dissoute en 1985 ;
  , fabricant de composants électroniques ;
 Electronic Music Studio, entreprise spécialisée dans la conception de synthétiseurs et d'instruments de musique électronique ;
 Emergency medical services, désigne les services d'aide médicale urgente aux États-Unis ;
 Express Mail Service, un service postal express international ;
 Energy Management System, système informatique de gestion soit d'un réseau de transport électrique, soit d'un bâtiment (on parle également de Building Management System) ou d'un ensemble de bâtiments ;
 Enhanced Messaging Service ;
 Établissement médico-social, désigne les maisons de retraite en Suisse ;
  : société mathématique européenne ;
 Méthanesulfonate d'éthyle : agent chimique mutagène utilisé en laboratoire sur l'ADN ;
 EM Strasbourg Business School, école de management de Strasbourg ;
 Éditions Management et Société, une maison d'édition française ;
 Electro-myostimulation, ou stimulation musculaire électrique, dans le domaine de l'électrothérapie.
  : concept d'ensemble routier de 60 tonnes de poids total en charge et 25 mètres de long homologué dans plusieurs pays européens.